Сезон 2003 стал для ЦСКА 12-м в чемпионате России по футболу. После потери чемпионства в прошлом сезоне, "армейцы" усилили состав несколькими игроками, среди которых были Иржи Ярошик и Ивица Олич. Команда впервые в истории России стала чемпионом.

В Суперкубке России ЦСКА уступил действующему чемпиону — «Локомотиву». 

В Лиге чемпионов команда неожиданно проиграла в квалификации македонскому «Вардару».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:3.500.000

Лето 

Убытки:5.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:0

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:8.500.000

Общая прибыль:0

Разница:8.500.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 2003/04

1/16 финала

1/8 финала 

Ответный матч 1/8 финала состоялся в 2004 году

Суперкубок России

Лига Чемпионов

Квалификация

2-й квалификационный раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2003
ЦСКА Москва
2003
Чемпионат России по футболу 2003